Лувијанос има више значења:

 Лувијанос (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Лувијанос (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику